Zvolen – miasto w Słowacji
 Zvolen – szczyt Wielkiej Fatry w Słowacji